Bispegården kan henvise til flere bygninger:
 Bispegården (Haderslev) – bygning i Haderslev
 Bispegården (Kalundborg) – bygning i Kalundborg
 Bispegården (København) - bygning i København
 Bispegården (Viborg) – administration for Viborg Stift